Альвиньяно () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Казерта.

Население составляет 4 951 человек, плотность населения составляет 134 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 81012. Телефонный код — 00823.

Ссылки 

Города Италии